Iturra ist der Familienname von:
 Juan Andrés Agurto Iturra, chilenischer Biathlet
 Manuel Iturra (* 1984), chilenischer Fußballspieler